<noinclude>
Див. 

Катерина Кузнецова:

Відомі представники 
 Кузнецова Катерина Андріївна (. 2000) — російська баскетболістка.
 Кузнецова Катерина Олегівна (. 1987) — українська і російська актриса.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок